Magroun ist der Nachname von:
 Mohamed Magroun (* 1959), französischer Ultramarathonläufer
 Samira Magroun (* 1987), tunesische Schauspielerin

Außerdem steht Magroun für:
 Cité Magroun, Stadtteil von Métlaoui im Gouvernement Gafsa in Tunesien
 El Magrun, Dorf im Munizip Bengasi in Libyen.
 KZ Sidi Ahmed el-Magrun, ehemaliges italienisches Konzentrationslager in Libyen.
 Wadi Magroun, ausgetrockneter Flusslauf bei Cité Magroun